Тихонова Успенская пустынь (Калужская Свято-Тихонова пустынь) — мужской монастырь Калужской епархии Русской православной церкви, расположенный в селе Льва Толстого Калужской области.

История

XV век 

Обитель была основана преподобным Тихоном Калужским. Пришёл он из Киева, и принял постриг в Чудовом монастыре. Святой поселился в дупле дуба, в котором Тихон прожил 17 лет. Преподобный Тихон вырыл святой кладезь (сейчас на скиту «Живоностный Источник». По легенде, преподобного ударил по щеке князь Боровский Ярослав Владимирович (по другой версии это был князь Василий Ярославич). В эту же минуту его рука окаменела. Преподобный Тихон стал молиться за князя, и после выздоровления князь пожертвовал деньги на строительство обители. Святой стал духовным отцом князя. Первой была построена церковь в честь Успения Богородицы. Также был построен храм в честь Трёх Вселенских святителей (позднее Преображенский собор). Возле Тихона стали собираться ученики. В 1480 году для Руси настало великое событие — «Великое стояние на реке Угре». В этом сражении встретилось русское войско князя Ивана III Васильевича, с войсками хана Большой Орды Ахмата. Перед битвой преподобный Тихон Калужский благословил Ивана Васильевича на победу и ратный подвиг. Во время битвы, братия монастыря причащали и отпевали воинов, совершали крестные ходы, укрепляли дух воинов. В этой битве победу одержало Русское войско.

29 июня 1492 года преподобный Тихон мирно отошёл ко Господу, приняв великую схиму. У его мощей совершались, и совершаются многочисленные исцеления.

XVI век 
Вторым игуменом Тихоновского монастыря стал преподобный Никифор — один из первых учеников преподобного Тихона. О нём очень мало чего известно. По преданию, в 1498 (или в 1500) году он основал Спасо-Воротынский монастырь на устье Угры. Скончался святой Никифор в 1506 году. Местонахождение останков святого неизвестно. После 1506 года в летописях можно найти упоминание о схиигумене Исаии.

Тихон Калужский был канонизирован в 1551 году на Стоглавом соборе. Ему было установлено празднование — 29 июня, в день преставления святого. Его мощи открыто почивали в Успенской церкви обители. В конце 16 века царь Феодор Иоаннович, в память об отце пожаловал «Евангелие письменное, оболочено бархатом зелёным, евангелисты сребреные».

XVII век 
В Смутное время монастырь был разгромлен поляками. Тогда-же, было утрачено древнее житие преподобного Тихона. Братия зарыла глубоко под спуд Трёхсвятительского (ныне Преображенского) храма мощи преподобного. Сейчас они почивают под спудом до сих пор. В 1613—1648-х годах монастырём управлял игумен Герасим, который заново начал отстройку монастыря. Строительство было закончено при схиигумене Феодосии. Тогда-же был построен новый зимний Никольский храм. В 1627 году, в монастыре был погребён князь Иван Воротынский.

В 1677 году, при игумене Ионе, на месте старого Трёхсвятительского храма был построен каменный Преображенский собор. Это было первое каменное здание обители. В XVII веке монастырь назывался Малоярославецкая Преображенская Тихонова пустынь. В 1684 году Тихонова пустынь стала подворьем Донского монастыря в Москве. Последним настоятелем самостоятельной Тихоновой обители был схиархимандрит Иродион. За 1684—1781 годы обитель пришла в запустение. В ней были: отец-строитель, 2 иеромонаха, 2 диакона и 2-3 послушника.

XVIII—XIX века 
В 1781 году монастырь вновь стал самостоятельным. В том же году был прислан игумен Мануил. В конце XVIII века к Преображенскому собору был пристроен придел во имя святителя Тихона Амафунтского. В 1799 году была образована Калужская епархия. Первым епископом Калужским и Боровским стал Феофилакт (Русанов). В 1805 году он составил службу преподобному Тихону Калужскому. Игумен Мефодий управлял обителью в 1803—1812 годах. За это время он построил новый каменный Успенский храм с колокольней, каменную ограду монастыря. В 1812 году по молитвам преподобного Тихона Калуга была спасена от разорения французами и от эпидемии холеры. После Мефодия Тихоновой пустынью управляли иеромонахи, которые очень часто сменяли друг друга. Обитель опять начала приходить в запустение. В 1830-х годах молния срубила верхнюю часть дуба Тихона Калужского. В 1837 году из Оптиной пустыни были присланы иеромонах (будущий игумен) Геронтий (Васильев), иеромонах Ефрем (Неклюев) и ещё несколько человек братии. Иеромонахи Геронтий и Ефрем — ученики Оптинского старца Льва (Наголкина). Своими силами они смогли восстановить «заросшую» обитель. В первую очередь была построена часовня над исполинским дубом, отреставрированы все постройки монастыря. Геронтий скончался в 1857 году и был погребён в некрополе монастыря. В 1847 году в усыпальнице Шепелевых был похоронен костромской губернатор, тайный советник, генерал-майор Николай Жуков.

В первой половине XIX века в Оптину пустынь пришёл юноша Михаил Красильников. Со временем он стал иеромонахом. Во время пребывания в Оптиной пустыни он был «в руках» Оптинских старцев Льва, Макария и Моисея. Видя его желание остаться в Оптиной пустыни, старец Лев незадолго до смерти сказал молодому иеромонаху: «Пока живи здесь, но в Тихоновой пустыни ты ещё будешь, и будешь, и будешь».

В 1858 году настоятель Тихоновой пустыни иеромонах Паисий (Аксёнов) ушёл на покой. В обитель был прислан иеромонах Моисей, возведённый в сан игумена. Время его игуменства было золотым периодом для монастыря. Со временем Моисей был возведён в сан архимандрита и назначен благочинным. Он был устроителем также Белокопытовского Казанского Боголюбивого монастыря. В Тихоновой пустыни архимандрит Моисей начал строительство современного вида монастыря, построил шестипрестольный Преображенский собор. В нём находилась драгоценная рака над мощами святого Тихона и усыпальница благотворителей монастыря: Шепелевых, Жуковых, Лавровых и князей Урусовых. Недалеко от обители был построен Сретенский скит, в котором читали неусыпаемую псалтырь. В скиту были два храма: в честь Сретения Господня и в честь Калужской иконы Божией Матери. При отце Моисее в монастыре было введено старчество. Моисей скончался 17 ноября 1895 года на руках у своего келейника Досифея, читая псалтырь. Через год было составлено житие старца. В начале XX века Моисей почитался как местночтимый святой. Ему было установлено празднование 17 ноября.

В конце XIX века в Тихоновой пустыни подвизался иеросхимонах Герасим (Брагин). Он родился в 1820 году. Долгое время Герасим был на послушании у раки преподобного Тихона и стал свидетелем множества чудес. Старец брал на себя большие подвиги, носил вериги и постепенно получил от Бога дар прозорливости. В 1890-х годах недалеко от Товаркова иеросхимонах Герасим основал Николо-Печерскую женскую общину, которая вскоре приобрела статус монастыря. Последние годы жизни старец прожил в затворе. Герасим преставился в день памяти преподобного Тихона в 1898 году и был погребён в основанной им обители.

XX век 
В 1906 году, в селе Мстихино, в память о великом князе Сергее Александровиче был основан Сергиев скит. Основателем и первым игуменом скита стал иеромонах Герасим (Гаврилов). В скором времени он был возведён в сан игумена. Туда ни раз приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна — супруга убитого князя. Игумен Герасим был членом Императорского Палестинского общества. Он построил в скиту больницу, приют для бездомных и школу для слепых и немых. Фактически, Сергиев скит был самостоятельной пустынью. После смерти игумена Герасима братия Сергиева скита подверглась репрессиям, и вскоре скит был закрыт. Сейчас на месте Сергиева скита самостоятельный приход.

Архимандрит Тихоновой пустыни Лаврентий (Бархатов) достроил Успенский собор, Колокольню, Никольский и Трёхсвятиельский храмы в византийском стиле. В 1918 году монастырь был закрыт и осквернён: объявлен «первым советским культурным хозяйством имени Ленина». Тогда-же, были убиты четыре монаха. Был взорван Преображенский собор и снесён дуб преподобного Тихона. Последний настоятель монастыря архимандрит Платон был приговорён к смерти, однако вскоре наказание было отменено. Духовник Тихоновой пустыни иеромонах Иоасаф (Некрасов) был заморен голодом. В начале 1920-х годов на территории монастыря был размещён сельскохозяйственный техникум для инвалидов. Через некоторое время в зданиях расквартирована воинская часть. В никольском храме был устроен клуб. В конце 1920-х годов в монастыре осталось три монаха, которые совершали службы в Трёхсвятительском храме: игумен Иона (Бронников), иеромонах Палладий (Суханов) и монахиня Минодора. Во время Великой Отечественной войны монастырь был стратегическим местом. Он переходил в руки то советским войскам, то немцам.

Иеромонах Палладий до самой своей смерти окормлял верующих. Он поселился в деревне Новоскаковское. Несколько раз старца отправляли в ссылки. Он скончался в 1949 году.

Новое время 
5 апреля 1991 года решением Калужского облисполкома 15,5 гектаров земли с источником были переданы Калужской епархии Русской православной церкви, а решением от 16 сентября 1991 года природная часть территории монастыря была объявлена памятником природы местного значения. В 1992 году, в день 500-летия со дня кончины Тихона Калужского обитель посетил патриарх Алексий. С 1991 года наместником монастыря является архимандрит Тихон (Завьялов).

Сейчас все здания монастыря отреставрированы. В 2000-х годах велись раскопки Преображенского собора, в ходе которых было найдено захоронение настоятеля Тихоновой пустыни архимандрита Моисея. Также, была найдена плита, под которой покоятся мощи преподобного Тихона Калужского. По проекту архитектора П. Гридасовой был построен новый Преображенский собор.

В августе 2011 года на территории национального парка «Угра» освящён храм в скиту на реке Угре в честь Владимирской иконы Божией Матери (верхний) и преподобного Сергия Радонежского (нижний). Утверждается, что он расположен на предполагаемом месте стояния на Угре в 1480 году. В 2014 году на Владимирском скиту был основан музей-диорама «Великое стояние на Угре». В нём представлены экспонаты сражения, страницы Лицевого свода и работы великого художника Павла Рыженко.

При монастыре действует воскресная школа, издается «Тихоновский листок».

Во Владимирском скиту монастыря 8 июля 2017 года состоялось открытие первого официального памятника Государю и Великому князю всея Руси Ивану III Великому, при котором и произошло стояние на Угре.

Список настоятелей 
 Схиигумен Тихон Калужский (до 1492), преподобный
 Схиигумен Никифор Калужский (1492—1506), преподобный
 Игумен Исаия I
 Игумен Никандр
 Схиигумен Трифон
 Схиигумен Авраамий
 Схиигумен Иосиф I
 Схиигумен Пахомий
 Схиигумен Герасим (1613—1648)
 Схиигумен Феодосий (1648—1654)
 Схиигумен Иона I (1654—1684)
 Схиархимандрит Иродион (1684—1684)
 Иеромонах Исаия II, строитель (1684—?)
 Иеромонах Гервасий, строитель
 Иеромонах Антоний, строитель
 Иеромонах Дамаскин, строитель
 Иеромонах Нектарий, строитель
 Иеромонах Иосиф II, строитель
 Иеромонах Тихон, строитель
 Иеромонах Филарет, строитель
 Игумен Мануил (1765—1781)
 Иеромонах Иринарх (1781—1787)
 Иеромонах Иеремия (1787—1789)
 Иеромонах Андрей (1789)
 Игумен Иоасаф (1789—1803)
 Игумен Мефодий (1803—1812)
 Иеромонах Корнилий (1812—1813)
 Иеромонах Михаил (1813—1816)
 Иеромонах Митрофан (1816—1830)
 Иеромонах Ираклий (1830—1836)
 Иеромонах Аарон (1835—1836)
 Иеромонах Паисий I (1836—1837)
 Игумен Геронтий (Васильев) (1837—1857)
 Иеромонах Иннокентий (1857)
 Иеромонах Паисий II (Аксёнов) (1857—1858)
 Архимандрит Моисей I (Красильников) (1858—1895)
 Архимандрит Моисей II (Котельников) (1895—1903)
 Архимандрит Лаврентий (Бархатов) (1903—1915)
 Архимандрит Платон (Бездетков) (1915—1918)
 Игумен Иона II (Бронников) (1918—1925)
 Архимандрит Тихон (Завьялов) (1991 — н. в.)

Постройки 

В настоящее время монастырский комплекс включает в себя:
 Собор Успения Пресвятой Богородицы (1904)
 Преображенский собор с нижним храмом во имя преподобного Тихона (2005, фундамент 1677)
 Колокольня (1894)
 Никольский трапезный храм (1908)
 Трёхсвятительская церковь (1905)
 Церковь Всех скорбящих радость с настоятельскими покоями (1910)
 Часовня на месте дуба преподобного Тихона
 Храм в честь преподобного Ефрема Сирина (на Ефремовском скиту)
 Храм Владимирской иконы Божией Матери с нижним храмом во имя преподобного Сергия (на Владимирском скиту) (2010)
 Церковь иконы Божией Матери Живоносный источник (на скиту Живоносного источника)
 Музей истории монастыря
 Канцелярско-хозяйственные постройки
 Братские келии
 Музей-диорама «Великое Стояние на Угре» (на Владимирском скиту)

Скиты и подворья 
 Владимирский скит (село Дворцы, Дзержинский район)
 Скит иконы Божией Матери Живоносный источник (с источником преподобного Тихона Калужского)
 Ефремовский скит
 Сергиев скит (ныне самостоятельный приход)
 Сретенский скит (не действующий)

Святыни 
Мощи преподобного Тихона Калужского (под спудом)

Святой кладезь преподобного Тихона (на скиту «Живоносный Источник»)

Часть дуба преподобного Тихона

Частица Животворящего Креста Господня

Чтимые иконы: список Калужской иконы Божией Матери, икона преподобного Тихона

Частицы мощей Амвросия Оптинского, Николая Чудотворца, Матроны Московской, Петра и Павла, Кирилла и Марии, мученицы Ирины, Сикста Римского, Александра Римского и др.

Некрополь 

Некрополь Тихоновой пустыни находится возле Преображенского собора монастыря. В XIX веке в подклете собора была устроена усыпальница благотворителей обители.

В 1627 году в некрополе был похоронен боярин и воевода, князь Иван Воротынский. Через год рядом с ним была захоронена его жена Мария Буйносова-Ростовская.

В XIX веке в монастыре были похоронены: вологодский губернатор Василий Путинцов, костромской губернатор Николай Жуков, правитель Русской Америки Семён Яновский, помещик Сергей Нарышкин, бригадир Иван Шепелев, графиня Евгения Тур, архимандрит Моисей (Красильников).

В некрополе были захоронены представители многих дворянских родов: Воротынские, Нарышкины, Сухово-Кобылины, Яновские, Жуковы, Шепелевы.

См. также 
 Тихон Калужский

 Некрополь Тихоновой пустыни

 Музей-диорама «Великое стояние на Угре»

 Моисей (Красильников)

Примечания

Литература 
 Архимандрит Леонид (Кавелин). Историческое описание Тихоновой Калужской пустыни. — М.: Русская типолитография, 1892.
 ХОРОШО НАМ ЗДЕСЬ БЫТЬ Калужская Свято-Тихонова пустынь от 15 века до наших дней, 2019

Ссылки 
 Свято-Тихонова пустынь на сайте Калужской епархии.
 Сайт Сретенского храма
 

Монастыри Калужской области
Здания и сооружения Дзержинского района (Калужская область)
Неовизантийский стиль в русской архитектуре